Cudowna podróż – powieść Selmy Lagerlöf
 Cudowna podróż – radziecki film animowany z 1955 roku
 Cudowna podróż – szwedzki film animowany z 1962 roku
 Cudowna podróż – serial animowany produkcji japońskiej z 1980 roku
 Cudowna podróż – film telewizyjny produkcji szwedzko-niemieckiej z 2011 roku